Светла́на Аки́мова:
 Москалец (Акимова), Светлана Владимировна (род. 1969) — российская легкоатлетка.
 Шейдаева (Акимова), Светлана Григорьевна (род. 1952) — советская и российская учёный-филолог.
 Акимова, Светлана Николаевна (род. 1988) — российская футболистка.
 Акимова, Светлана Семёновна (род. 1945) — советская и российская актриса.